Das Adidas International 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 13. Januar 2001 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Auckland die Heineken Open gespielt, welche genau wie das Adidas International zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Australier Lleyton Hewitt, der in diesem Jahr an zwei gesetzt den Titel verteidigen konnte. Im Finale gewann er gegen den topgesetzten Schweden Magnus Norman in zwei Sätzen. Damit gewann er den ersten Titel der Saison und den siebten Titel seiner Karriere.
Im Doppel spielte die Vorjahressieger, Mark Woodforde und Todd Woodbridge, nicht erneut zusammen das Turnier; nur Woodbridge nahm teil und erreichte mit seinem Partner Jonas Björkman das Finale. Dort unterlagen sie den Ersten der Setzliste Daniel Nestor und Sandon Stolle. Es war ihr erster gemeinsamer Erfolg. Es war Nestors 18. und Stolles 17. Doppelerfolg der Karriere. Nestor war 1999 und Stolle 1993 und 1994 bereits in Sydney erfolgreich gewesen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Sydney